Американская история:

 Американская история 3: Сокровища острова Манхэттен — мультфильм
 Американская история 4: Загадка ночи — мультфильм
 Американская история Икс — американская кинодрама 1998 года о неонацистах 1990-х годов
 Американская история ужасов — американский телесериал-антология в жанре хоррор-триллера

См. также 
 История США